Олег Тихонович Дарусенков (род. 4 июня 1932) — советский, российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол (7 марта 1990).

Биография 
Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР (1956).

В 1956—1966 годах — сотрудник центрального аппарата МИД СССР, посольств в Мексике и Кубе.

В 1966—1989 годах — возглавлял сектор Кубы в Отделе по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран ЦК КПСС.

В 1989—1990 годах — заместитель директора Латиноамериканского департамента МИД СССР.

С 7 марта 1990 по 24 мая 1994 года — Чрезвычайный и полномочный посол СССР (с 1991 — Российской Федерации) в Мексике.

В 1980—1990 годах — вице-президент Общества советско-кубинской дружбы.

После 1994 года остался в Мексике, где работал вице-президентом телекомпании Televisa. Затем перебрался в Техас (США).

Публикации 
 Куба — остров созидания / О. Т. Дарусенков, Б. В. Горбачев, В. Г. Ткаченко. — М.: Политиздат, 1975.
 Республика Куба: Справочник / О. Т. Дарусенков; Под общ. ред. Г. Х. Шахназарова. — М.: Политиздат, 1976.
 Куба — первое социалистическое государство западного полушария / О. Т. Дарусенков. — М.: Международные отношения, 1977.
 Вчера и сегодня: Сборник рассказов кубинских писателей / Пер. с исп.; Сост. О. Т. Дарусенков. — М.: Воениздат, 1977.
 Республика Куба: Справочник / О. Т. Дарусенков. — М.: Политиздат, 1981.
 Ураган: Повести / Пер. с исп. О. Т. Дарусенкова, М. В. Любимовой; Авт. Д. Л. Ибаньес, Л. А. Бетанкур. — М.: Воениздат, 1981.
 Республика Куба: Справочник / О. Т. Дарусенков; Под общ. ред. Г. Х. Шахназарова. — М.: Политиздат, 1987.

Примечания 

Послы СССР в Мексике
Послы Российской Федерации в Мексике
Выпускники МГИМО
Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Иммигрировавшие в Мексику из России
Русские эмигранты четвёртой волны в США
Латиноамериканисты